lago Baskunčak: lago salato della Russia meridionale;
 Nižnij Baskunčak e Verchnij Baskunčak: insediamenti di tipo urbano della oblast' di Astrachan'